Yappy («Яппи») — российское приложение для просмотра и создания коротких роликов длительностью до 15 и 60 секунд, созданное 29 ноября 2021 года на базе приложения «Я молодец» и разрабатываемое компанией «Ритм Медиа», входящей в состав холдинга «Газпром-Медиа».

По официальным данным, к началу 2022 года приложение установили более 1 миллиона раз, а 700 тысяч человек начали им активно пользоваться. Тем не менее, несмотря на коллаборации со звёздами, такими как Клава Кока, Егор Шип, Ольга Бузова, Егор Крид, Дмитрий Масленников и другими, особой популярности приложение не получило.

Функционал приложения и настроек в нём достаточно мал, на конец октября 2022 во вкладке «управление аккаунтом» доступна лишь функция «удалить аккаунт», а также имеются функции блокировки других пользователей и жалобы на неприемлемый контент.

Ключевые особенности 
В мобильном приложении Yappy можно снимать видео, которые можно ускорять, замедлять, редактировать с помощью встроенного видеоредактора, добавлять музыку и фильтры, отдельно после записи видео можно записать голос, добавить текст и стикеры. В приложении есть функция «AR камера», благодаря которой можно накладывать маски на лицо, среди них: аксессуары — очки, ушки, усы и так далее, морфинг — видоизменяет лицо и увеличивает глаза, искажение — накладывает на видео эффекты.

Пользователи к своим видео перед публикацией также могут изменить обложку, добавлять хештеги и ссылку.

По мотивам разработчиков приложение строится на доверии и взаимоотношениях между пользователями, поэтому главные отличия Yappy от других приложений: открытые комнаты — позволяют в них общаться с помощью текстовых сообщений, реакций, ответов, видео и коллабов, медиа-комната — в ней можно предложить другим пользователям снять совместный ролик в котором может участвовать до 5 человек, медиасток — большая база контента, доступная для повторного использования в своих роликах. Первоначальная цель приложения была создать сервис по типу «TikTok», на случай блокировки иностранных.

Yappy используют известные блогеры, среди которых: Jony, Глюkоzа, Аня Хилькевич, Катя Адушкина, Мия Бойка, Дима Гордей, Карина Кросс, Макс Немцев, Чана, Эльман, Вероника Золотова, Стивен Темкенг и так далее.

Популярность 
Некоторую популярность приложение получило из-за возможности коллаба с блогерами в приложении. По официальной статистике на июнь 2022 года более 6 миллионов раз приложение было установлено, ежемесячная активная аудитория составила 4 миллиона человек, 59 миллионов показов видео в месяц, в приложении также более двух миллионов уникальных видео в 24 категориях. Аудитория Yappy — пользователи от 12-18 лет (34 %), 19-34 (45 %), 35-54 (20 %), 55+ (1 %). Согласно статистике приложение используют в Российской Федерации (58 % — по убыванию: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар), Казахстане (33 %), Узбекистане (6 %), Республике Беларусь (2 %), Армении (1 %). Приложением пользуются 83 % пользователей с Android, остальные 17 % — с iOS. Пользователей женского пола — 61 %, мужского — 39 %

История 
Соцсеть разработана на базе приложения для блогеров «Я молодец». «Газпром-медиа» выкупил его в декабре 2020 года. «Ритм Медиа» использовал программное обеспечение стартапа и на его основе создал новый видеосервис.

Примечания

Ссылки 
 https://yappy.media — официальный сайт Yappy

Мобильные приложения
Видеохостинг
Программное обеспечение для Android
Программное обеспечение для iOS
Газпром-медиа